Bittere Liebe heißen die Filme
 Bittere Liebe (1953), italienisches Melodram von Antonio Leonviola
 Bittere Liebe (1958), tschechisches Filmdrama von Josef Mach
 Bittere Liebe (1974), italienisches Melodram von Florestano Vancini
 Bittere Liebe (1982), chinesischer Film von Bai Hua
 Bittere Liebe (1994), polnischer Liebesfilm von Czeslaw Petelski

Siehe auch:
 Die bittere Liebe